Baltagul se poate referi la:
 Baltagul (roman) – roman scris de Mihail Sadoveanu și publicat pentru prima oară în noiembrie 1930 de Editura Cartea Românească din București.
 Baltagul (film) – film românesc din 1969, regizat de Mircea Mureșan după propriul scenariu. Filmul este o ecranizare a romanului omonim.